Powerhouse steht für:
 das Powerhouse Museum in Sydney
 das Körperzentrum im Pilates-Training
 einen Begriff aus dem Wrestling, siehe Liste von Wrestling-Begriffen#P
 eine Komposition von Raymond Scott
 einen Teil einer Orchestertrilogie von Graeme Koehne
 die Bluesrockband Eric Clapton and the Powerhouse
 Powerhouse (Band), eine englische Hardrock-Band
 Ein House-Projekt von Lenny Fontana und Duane Harden